

Patronyme
Liszt () est un patronyme hongrois. Le mot signifie par ailleurs « farine » dans cette langue.
 Anna Liszt, née Lager (1788-1866), mère de Franz Liszt
 Ádám Liszt (1776-1827), musicien amateur père de Franz Liszt
 Blandine Liszt, fille de Franz Liszt et première épouse d'Émile Ollivier
 Catherine Liszt, nom de plume de  Janet Hardy
 Cosima Liszt (1837-1930), fille de Franz Liszt, épouse en premières noces de Hans von Bülow, en secondes noces de Richard Wagner
 Daniel Liszt (1839-1859), fils de Franz Liszt
 Daniel Liszt, musicien américain contemporain
 Franz Liszt (1811-1886), compositeur et pianiste hongrois
Franz von Liszt (1851-1919), professeur de droit et un homme politique allemand

Festivals
 Festival Wagner-Liszt, tenu chaque année à Fertőrákos.

Astronomie
 (3910) Liszt, astéroïde découvert par Eric Walter Elst le .
 Liszt, cratère à la surface de Mercure.

Voir aussi 
 Krisztián Lisztes
 Friedrich List

Homonymie de patronyme hongrois
Homonymie de patronyme germanique